I53 ou I-53 peut désigner:

Sport
Deux clubs de football groenlandais :
 I-53, le club d'Ilulissat ;
 I-53, le club de Qasigiannguit.

Marine
 , 2 sous-marins de la Marine impériale japonaise

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres